El apellido Fourier puede referirse a:

 Charles Fourier (1772-1837), un pensador francés de la escuela del socialismo utópico;
 Joseph Fourier (1768-1830), un matemático y físico francés creador de la transformada que lleva su nombre;
 la óptica de Fourier, una rama de la ciencia óptica;
 la serie de Fourier, una herramienta matemática usada para analizar funciones periódicas;
 la transformada de Fourier, una transformación matemática que permite convertir funciones desde el dominio del tiempo al dominio de las frecuencias.